Open Sabadell Atlántico 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Open Sabadell Atlántico rozgrywany w dniach 23–29 kwietnia 2007 roku w Barcelonie na kortach ziemnych o puli nagród 850 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Hiszpanii